His Brother's Keeper – film del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company
 His Brother's Keeper – film del 1913 prodotto dalla Kinemacolor Company
 His Brother's Keeper – film del 1915 prodotto dalla Biograph Company
 His Brother's Keeper – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Kay-Bee Pictures
 His Brother's Keeper – cortometraggio del 1916 diretto da William Robert Daly
 His Brother's Keeper – film del 1921 diretto da Wilfrid North
 His Brother's Keeper – film del 1940 diretto da Roy William Neill